De Schoolstraat is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting van de Goltziusstraat tot aan de Mercatorstraat. De straat bevindt zich ter oostelijke zijde van het Goltziusgebouw.

Geschiedenis 
De straat dankt zijn naam aan de stadsschool die in 1883 gereed kwam. Hierin werd later het Goltziusmuseum gevestigd. In 1911 werd aan deze straat een van de eerste melkfabrieken van de stad gebouwd. Later, in de jaren 70, begon Scheuten Glas hier zijn eerste fabriek.

Overigens ligt in de buurtschap 't Ven de Schoolweg, die aanvankelijk ook Schoolstraat werd genoemd. Tegen het einde van de 19e eeuw werd deze hernoemd naar de huidige. Henri Uyttenbroeck vraagt zich in zijn Bijdragen 4, de straten van Venlo af of deze niet kan worden hernoemd naar Spuitstraat, vanwege het destijds aanwezige brandspuithuisje.

Externe link 
 LEM historische encyclopedie, melkfabriek

Straat in Venlo